Mario Merola est le nom de plusieurs personnes :
 Mario Merola (1934-2006), chanteur et acteur italien ;
 Mario Merola (1931-), peintre et sculpteur québécois.